Miejscowości w USA:
 Brush Creek – jednostka osadnicza w stanie Oklahoma, w hrabstwie Delaware
Gminy w USA:
 Brush Creek (ang. Brush Creek Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Washington
 Brush Creek (ang. Brush Creek Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Faribault
 Brush Creek (ang. Brush Creek Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Douglas
 Brush Creek (ang. Brush Creek Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Gasconade
 Brush Creek (ang. Brush Creek Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Wright
 Brush Creek (ang. Brush Creek Township) – gmina w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Yancey
 Brush Creek (ang. Brush Creek Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Adams
 Brush Creek (ang. Brush Creek Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Jefferson
 Brush Creek (ang. Brush Creek Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Muskingum
 Brush Creek (ang. Brush Creek Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Scioto
 Brush Creek (ang. Brush Creek Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Fulton